Pulau Panjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Panjang (ö i Indonesien, Banten), 
 Pulau Panjang (flygplats), Jawa Barat, 
 Pulau Panjang Besar, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar